Sãoluisense – abitanti di São Luis do Piauí
Sãoluisense – abitanti di São Luís